Lam Tsuen může znamenat:

 Lam Tsuen (údolí) – údolí v Nových teritoriích v Hongkongu,
 Lam Tsuen (řeka) – řeka protékající údolím Lam Tsuen na Nových teritoriích v Hongkongu.